Уэркаль-Овера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 318 км². Население 18278 человек (на 2010 год). Ныне здесь проживает более 18.589 человек. Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

На территории муниципалитета преобладает полупустынный климат.

Мэром является Льюис Гарсиа Колладо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Huércal-Overa
 turismo en Huércal-Overa
 Huércal-Overa
 Villa Huércal-Overa
  Portal de la gente de Huércal-Overa

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии